Нумадзу (Міяґі)
Нумадзу (Сідзуока)
Мушлевий насип Нумадзу